Гая Арзуманян (род. , ) — певица из Нагорного Карабаха.

Тембр меццо-драм сопрано. Продюсер Араик Габаджян.

Биография 
Гая Арзуманян родилась 31 октября 1983 года в Степанакерте.
 
 В 2000 окончила музыкальное училище имени Саяат-Новы В 2005 году была солисткой пректа «Голос Арцаха»
 С 2006 по 2013 год преподавал в музыкальном колледже имени Саят-Нова в Арцахе. Он давал концерты с Арто Тунджбояджяном և Армянский военно-морской оркестр, Мариам Мерабовой, Эрной Юзбашян, Артуром Григоряном и другими.
 В 2008 году в конкурсе «Базе» выиграла «Гран При» 
 В 2012 была финалисткой проекта «Голос Армении» ("The Voice of Armenia>>) 
 В 2018 «Песня Года» по версии «Armenia TV Music Awards» в Сочи за песню «Женгял» 
 В 2018 Музыкальная премия «Цицернак» за песню «Аяи Еркир» от министерства культуры Республики Армения 
 В 2019 «Песня Года» по версии «Armenia TV Music Awards» в Сочи за песню «Еревани Сирун Тха»
 В 2021 Певица года по версии AAD Production

Личная жизнь. 
Семейное положение - не замужем.

Примечания

Синглы 
 Нахшун Баджи — 2015 
 Амен инч кам вочинч — 2017 
 Аяи Еркир — 2018 
 Женгял- 2018 
 Анушс-Кнкушс — 2018 
 Еревани Сирун Тха — 2019 
 Вар Амар — 2019 
 Хай Зинвор — 2020 
 Каротумем кез Арцах — 2022

Персоналии:Нагорно-Карабахская Республика